Chaovarat Chanweerakul (Thai: , Aussprache: [], * 7. Juni 1936 in Bangkok, Thailand) ist ein thailändischer Politiker. Er führte zwischen dem 2. und 15. Dezember 2008 vorübergehend die Geschäfte des Premierministers von Thailand.

Leben 
Chaovarat ist verheiratet mit Tassani Chanweerakul () und hat zwei Söhne und eine Tochter.

Ausbildung und Karriere 
Er absolvierte 1966 sein Volkswirtschafts-Studium bei der Thammasat-Universität, 2006 erhielt er die Ehrendoktorwürde in Philosophie (Abteilung Betriebswirtschaft) der Ramkhamhaeng-Universität.

Von 1962 bis 1994 war er leitender Direktor bei der „Sino-Thai Engineering and Construction“, später Berater für diese Firma.

Von 1994 bis 1997 war er in zwei Regierungen stellvertretender Finanzminister ().
Am 2. August 2008 wurde er zum Gesundheitsminister () berufen.

Am 2. Dezember 2008 ordnete das Verfassungsgericht von Thailand die Auflösung der Phak Palang Prachachon (Volksmachtpartei, PPP) und zwei weitere Koalitionsparteien an. Gleichzeitig wurden den führenden Mitgliedern dieser Parteien die politische Tätigkeit für die nächsten fünf Jahre untersagt. Neben Premierminister Somchai Wongsawat wurden zahlreiche weitere Mitglieder des Kabinetts ihrer Posten enthoben. Da Chaovarat – ebenfalls Mitglied der PPP – kein führendes Mitglied der PPP war, kam er als einziger für das mögliche Amt eines neuen Premierministers infrage.

Chaovarat war Innenminister in der Regierung Abhisit Vejjajiva. Er wurde am 20. Dezember 2008 vereidigt.

Weblinks 
 Vita von Chaovarat (in Thai)

Stellvertretender Premierminister (Thailand)
Innenminister (Thailand)
Person (Bangkok)
Stellvertretender Finanzminister
Thailänder
Geboren 1936
Mann